Radošov je název více sídel nebo vrcholů v Česku:

 Radošov (246 m) – vrchol a zaniklá obec severně od Hroznové Lhoty v okrese Hodonín
 Radošov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Radošov (Kyselka) – část obce Kyselka v okrese Karlovy Vary
 Radošov (hradiště) – pravěké hradiště známé též jako Stengelberg nebo Jazyk nad touto vesnicí
 Radošov (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice na jižní hranice vojenského újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Radošov (Javorníky) (757 m) – vrchol jižně od obce Zděchov v CHKO Beskydy

Podle kopce Radošov (246 m) u Hroznové Lhoty jsou pojmenovány také:
 Radošov (folklorní soubor)
 Radošov (hudební skupina)

Související články 
 Radošovce (okres Skalica) – obec na Slovensku, do které se mohli uchýlit zbylí obyvatelé zaniklé vsi Radošova (u Hroznové Lhoty)
 Radoš – křestní jméno, zřejmý původ názvu Radošov

Externí odkazy